Zhu Yi (Tres Regnes), oficial militar xinès de l'estat de Wu Oriental durant l'era dels Tres Regnes
 Zhu Yi (Dinastia Liang), oficial administratiu xinès durant la Dinastia Liang
 Zhu Yi (nedador)